Die 22. Faustball-Europameisterschaft der Männer fand vom 10. bis 12. Juni 2022 in Kaltern (Italien) statt. Italien war zum ersten Mal Ausrichter der Europameisterschaft im Faustball der Männer. Ursprünglich bereits für das Jahr 2020 geplant, musste das Turnier aufgrund der COVID-19-Pandemie zweimal verschoben werden und fand somit erst 2022 statt.

Teilnehmer 
Alle europäischen Mitgliedsnationen der International Fistball Association haben die Möglichkeit an den Europameisterschaften teilzunehmen. Voraussetzung ist die Zahlung der zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge.

Folgende acht Nationen nahmen an der Europameisterschaft in Italien teil:

Spielplan

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Turnierraster

Qualifikationsspiele

Viertelfinale (3 Gewinnsätze)

Kreuzspiele (3 Gewinnsätze)

Halbfinale (4 Gewinnsätze)

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7 (3 Gewinnsätze)

Spiel um Platz 5 (3 Gewinnsätze)

Kleines Finale (4 Gewinnsätze)

Finale (4 Gewinnsätze)

Endergebnis

Weblinks 
 Website der EM 2022 in Kaltern

2022 Manner
Europameisterschaft 2022 Manner
Sport (Kaltern)
Sportveranstaltung in Südtirol
Europameisterschaft Manner